Crvena Jabuka peut désigner :
Crvena Jabuka, un village de Serbie situé dans la municipalité de Babušnica, district de Pirot ;
Crvena Jabuka, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Ub, district de Kolubara ;
Crvena jabuka, un groupe de musique yougoslave, puis croate.